Полковое — название населённых пунктов.

Россия 
 Полковое — село в Тамбовском районе Тамбовской области.

Украина 
 Полковое — село в Волновахском районе Донецкой области.